Amortizace může mít více významů:

 Amortizace neboli odpis majetku (v ekonomii) – postupné snižování hodnoty pracovních prostředků vyjadřující jejich opotřebování při výrobě a provozu
 Amortizace neboli umoření listiny (v právu) – úřední prohlášení listiny (dokladu, cenného papíru ap.) za neplatnou
 Amortizace neboli umoření dluhu – splácení dluhu pravidelnými splátkami vyššími než úrok
 Amortizace (technika) – snížení hodnoty zařízení opotřebením

Externí odkazy